Никола́евское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения).

Россия 
 Белгородская область 
 Николаевское сельское поселение — в составе Вейделевского района.
 Николаевское сельское поселение — в составе Новооскольского района.

 Воронежская область 
 Николаевское сельское поселение — в составе Аннинского района.
 Николаевское сельское поселение — в составе Терновского района.

 Камчатский край 
 Николаевское сельское поселение — в составе Елизовского района.

 Карачаево-Черкесия 
 Николаевское сельское поселение — в составе Прикубанского района.

 Кемеровская область 
 Николаевское сельское поселение — в составе Мариинского района.

 Кировская область 
 Николаевское сельское поселение — в составе Фалёнского района.

 Краснодарский край 
 Николаевское сельское поселение — в составе Успенского района.
 Николаевское сельское поселение — в составе Щербиновского района.

 Омская область 
 Николаевское сельское поселение — в составе Черлакского района.

 Ростовская область 
 Николаевское сельское поселение — в составе Константиновского района
 Николаевское сельское поселение — в составе Неклиновского района
 Николаевское сельское поселение — в составе Пролетарского района

 Северная Осетия 
 Николаевское сельское поселение — в составе Дигорского района

 Челябинская область 
 Николаевское сельское поселение — в составе Варненского района.

 Чувашия 
 Николаевское сельское поселение — в составе Ядринского района.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Николаевское сельское поселение (согласно АТД Украины— Николаевский сельский совет) в составе Симферопольского района.

См. также